Клименки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Клименки — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Клименки — село в Вейделевском районе Белгородской области.
 Клименки — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Клименки — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Украина 
 Клименки — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Клименки — село в Полтавском районе Полтавской области.